Кары́мская:

 Карымская — станция Забайкальской железной дороги
 Карымская — река на полуострове Камчатка
 Карымская — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края

См. также 
 Карымское